Angered kan syfta på:

Angereds socken – en socken i gamla Vättle härad
Angereds landskommun – en före detta kommun i Göteborgs och Bohus län 1863-1966
Angereds församling – en församling i Göteborgs stift
Angered – ett stadsdelsnämndsområde och en stadsdel i nordöstra delen av Göteborgs kommun
 Angereds Centrum – ett primärområde i stadsdelen Angered i Göteborg
Angered (tätort) – en tätort i Göteborgs kommun 1995–, tidigare småort
Angereds distrikt – ett distrikt i Göteborgs kommun och Västra Götalands län

Personer
Hilma Angered-Strandberg, en svensk författare